Atemajac puede referirse a:

 Valle de Atemajac: región valle donde se fundó la ciudad de Guadalajara Jalisco;

 Atemajac de Brizuela: municipio y localidad del estado de Jalisco;

 Universidad del Valle de Atemajac.

 Estación Atemajac de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara.